James E. Brown est un nom pouvant désigner:

James E. Brown (1900-1940), acteur de films américain
James Elisha Brown (1913-1974), homme politique canadien en Ontario
James Edward Brown (1934-2015), chanteur américain de country
 (né en 1954), major et test pilot américain

Voir aussi

Brown, James E.